

Geografia

Australia 
 Halifax – miasto w Australii

Kanada 
 Halifax – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Halifax – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Halifax – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Halifax – jednostka samorządowa (regional municipality) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Namibia 
 Halifax (Halifax Island) – wyspa w Namibii

Stany Zjednoczone

Miejscowości 
 Halifax – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax
 Halifax – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Halifax – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Halifax – miasto w stanie Wirginia, w hrabstwie Halifax
 Halifax – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham

Hrabstwa 
 hrabstwo Halifax (Halifax County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Halifax (Halifax County) – w stanie Wirginia

Wielka Brytania 
 Halifax – miasto w Wielkiej Brytanii (Anglia)

Inne 
 Handley Page Halifax – brytyjski samolot bombowy
 Fregaty rakietowe typu Halifax
 Edward Wood, 1. hrabia Halifaksu – lord Halifax
 Halifax – banki w Anglii